Heinrichs steht für:
 Heinrichs (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Heinrichs ist der Name folgender Orte:
 Heinrichs (Suhl), Ortsteil von Suhl in Thüringen
 Heinrichs bei Weitra, Ortschaft in Niederösterreich
 Heinrichs, von 1940 bis 1945 der Name von Velká Bíteš in Tschechien

Siehe auch:
 Heindrichs
 Hinrichs